Фамилија Мартинез има више значења:

 Фамилија Мартинез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Ехидо Гвадалахара (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Ехидо Гванахуато (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Ехидо Ермосиљо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Ехидо Ирапуато (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Ехидо Кулијакан (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Ехидо Мерида (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Ехидо Мескитал (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Ехидо Морелос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Колонија Ахумадита (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Колонија Боркез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Колонија ел Тријангуло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Колонија Индепенденсија (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Колонија Мигел Алеман (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Колонија Полвора (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Колонија Сентинела (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мартинез, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Фамилија Мартинез (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Мартинез (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику